Đại Phước (Trà Vinh)
 Đại Phước (Đồng Nai)